Santelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Santelmann (* 1965), deutscher Politiker (CDU); seit November 2017 Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises
 Tobias Santelmann (* 1980), in Deutschland geborener norwegischer Schauspieler